Odyssey – czwarty studyjny album szwedzkiego gitarzysty Yngwiego Malmsteena wydany w kwietniu 1988 roku. Był to pierwszy album wydany po wypadku samochodowym, któremu uległ Malmsteen. Utwór zamykający płytę – "Memories" jest poświęcony pamięci matki Malmsteena – Rigmor, która zmarła wkrótce po jego wypadku. Album osiągnął czterdzieste miejsce na liście Billboardu.

Lista utworów

Twórcy 
 Yngwie Malmsteen – gitara elektryczna, gitara akustyczna, gitara basowa, chórki
 Joe Lynn Turner – śpiew
 Jens Johansson – instrumenty klawiszowe
 Bob Daisley – gitara basowa
 Anders Johansson – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1988
Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy Polydor Records
no:Odyssey